

Ворт (округ) — назва трьох округів
 Ворт — місто, штат Нью-Йорк
 Ворт — селище, штат Іллінойс
 Ворт — селище, штат Міссурі
 Ворт Тауншип — селище в окрузі Батлер, штат Пенсільванія
 Ворт Тауншип — селище в окрузі Сентр, штат Пенсильванія
 Ворт Тауншип — селище в окрузі Мерсер, штат Пенсильванія

 Ніколас Ворт
 Чарльз Фредерік Ворт